A Charleston szó utalhat:

Elsősorban:
 az amerikai történelemben fontos szerepet játszó Charleston városára (Dél-Karolina)
 Charleston (Nyugat-Virginia), Nyugat-Virginia állam fővárosa
 a Charleston [cserlszton] táncra

Más települések:

Az Amerikai Egyesült Államokban:
 Charleston (Arizona)
 Charleston (Arkansas)  
 Charleston (Dél-Karolina)
 Charleston (Illinois)  
 Charleston (Kentucky)
 Charleston (Maine)
 Charleston (Mississippi)
 Charleston (Missouri)
 Charleston (New York) (felső-New Yorkban)
 Charleston (Staten Island), New York Cityben
 Charleston (Nyugat-Virginia), Nyugat-Virginia állam fővárosa
 Charleston (Oklahoma)
 Charleston (Oregon)
 Charleston (Tennessee)
 Charleston (Utah)
 Charleston (Vermont)
 Charleston megye (Dél-Karolina)
 Mount Charleston, Nevada, síüdülőhely
 North Charleston, Dél-Karolina
 South Charleston (Ohio)
 South Charleston (Nyugat-Virginia)
 West Charleston, Ohio

Ausztráliában:
 Charleston (Dél-Ausztrália)

Új-Zélandon:
 Charleston (Új-Zéland)

Az Egyesült Királyságban:
 Charleston Farmhouse, Sussex, Duncan Grant és Vanessa Bell alkotóháza
 Charleston (Dundee), Skócia
 Charleston (Angus), Skócia
 Charleston (Paisley), Skócia

Tengerészet:
 USS Charleston, az USA haditengerészetének számos hajója kapta ezt a nevet
 Charleston (Zavala), a texasi haditengerészet első hadi gőzhajójának a neve

Egyéb:
 Charleston (tánc)
 Charleston (dal) 1923-ból
 "Charleston", Mike Oldfield Platinum c. albumának harmadik része